Антроп (греч. ἄνθρωπος — человек) может означать:

 Антроп — то же, что и человек.
 Антроп — река в России, протекает в Таштагольском районе Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Алтай.
 АнТроп — российский музыкальный лейбл, продюсерский центр, созданный известным продюсером и издателем Андреем Тропилло.